Jan Bigo, urzędnik
 Jan Bigo (1891-1947), oficer